Qadīm kan syfta på följande platser:

Iran 

 Qadīm (ort), Västazarbaijan, 
 Qadīm (reservoar), Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar